Pirata Fútbol Club, kurz Pirata FC, bis 2019 Molinos el Pirata, ist ein 2015 gegründeter peruanischer Fußballverein aus Chiclayo. Er stieg 2018 in die Primera División auf.

Peruanischer Fußballverein
Gegründet 2015
Sport (Chiclayo)